Тив (самоназвание тиви, мунши, мунчи, мбичи, мбитсе, митчи, митши, мутчи, аппа) — народ в Нигерии, расселённый в штатах Бенуэ, Плато и Гонгола по обоим берегам реки Бенуэ. Численность насчитывает 2,3 млн человек. Народ также живёт в Камеруне (Мамфе) — 300 тыс. человек. Разделяются на тив, ийон, угбе, утанге (утанга, отанк) и ундир (ндир).

История 
По одним из данных, их предки пришли с юго-востока в начале 19 века из-за натиска чамба, по другим — с севера, вытесненные фульбе.

Язык 
Язык — тив (тиви, или мбитши) группы бенуэ-конго нигеро-кордофанской семьи. Язык тив — официальный язык штатов Бенуэ, Плато (Нигерия). Развита письменность на основе латинского алфавита с начала 20 века.

Население

Занятия 
Традиционные занятия — ручное (террасное по склонам холмов), современные — плужное земледелие (просо, кукуруза, ямс, бобовые);
развито скотоводство (преобладает мелкий скот, крупный рогатый скот играет престижную роль и обменную ценность). Развито отходничество.

Ремёсла — гончарное (считается занятием женщины; изготовляются горшки, воздуховоды для кузнечных мехов), плавка и ковка железа даёт возможность для изготовления оружия и украшений, плетение из растений, обработка кожи (кожаные изделия), резьба (дерево). В 20 веке ремёсла приходят в упадок.

Жилище 
Поселения традиционные, разбросанные. Жилище круглой формы, стены, сделанные из жердей или переплетённых прутьев, каркас обмазан глиной.

Одежда 
Традиционная одежда — ткань, обёрнутая вокруг талии и доходящая до колен. Мужчины носят тюрбан.

Религия 
Традиционные верования — фетишизм (акомбо), верят в сверхъестественные силы тсав (типа маны), поклонение силам природы, магия, ведовство.

Среди фольклора распространенность имеют космогонические и этногенетические легенды.

Структура социума 
Основой социальной организации являются большесемейные общины (тар), возрастные группы (куав) и ранговые общества (мбатсав). Существуют различные общества взаимопомощи (адаши, динна). Счёт родства патрилатеральный. Брак вирилокальный, распространены левират, умыкание и покупной брак. Институт вождей отсутствует, управленческие и ритуальные обряды осуществляют старейшины и бигмены. Имеет место обрезание мальчиков, татуировка и подпиливание (иногда выбивание) зубов.

См. также 
 Тив (язык)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Народы Африки
Народы Камеруна
Народы Нигерии
Бенуэ-конголезские народы
Народы Западной Африки